Молоковка — многозначный топоним:

 Молоковка — деревня в Кинешемском районе Ивановской области
 Молоковка — отдалённый микрорайон города Читы (Ингодинский район)